A sakkozók Élő-pontszáma 2021-ben az Élő-pontrendszer szerint meghatározott, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által havonta számított pontértékek 2021-es értékei havonként, amelyek alkalmasak a versenyző játékerejének bemutatására. Az értékszámok alapján felállított sorrendek az egymáshoz viszonyított aktuális erősorrendet tükrözik.

A FIDE által meghatározott hivatalos pontszámok alapján készül el a világranglista, valamint az egyes nemzetek versenyzőinek ranglistája. Külön ranglista létezik az abszolút kategóriában, amely a férfiak és a nők pontszámát egyaránt tartalmazza, és külön ranglista létezik a nők között, amelyen csak a női versenyzők szerepelnek. A FIDE rangsorolja ezen kívül a junior versenyzőket is, ahol szintén létezik abszolút és lány lista.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 50 legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező játékosa 2021-ben 
A táblázat mindazon játékosok nevét tartalmazza, akik 2021-ben legalább egy hónapban az első 50 helyezett közé kerültek.

Magyarázat: 
 H ’20->’21  – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2020. decemberihez képest;
az egyes hónapoknál az adott hónapban elért Élő-pontszám, valamint zárójelben a helyezés szerepel;
ia. – az adott hónapban inaktívvá vált versenyző (12 hónapig nem játszott versenyen)
>100. – nem volt az első 100 között
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.

A 20 legmagasabb Élő-pontszámmal rendelkező női játékos 
A táblázat mindazon játékosok nevét tartalmazza, akik 2021-ben legalább egy hónapban az első 20 helyezett közé kerültek a világranglistán.

Magyarázat: 
 H ’20->’21  – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2020. decemberihez képest;
az egyes hónapoknál az adott hónapban elért Élő-pontszám, valamint zárójelben a helyezés szerepel;
ia. – az adott hónapban inaktívvá vált versenyző (12 hónapig nem játszott versenyen)
>100. – nem volt az első 100 között
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.

A jelenlegi aktív magyar nemzetközi nagymesterek 
A magyar ranglistán elfoglalt helyük szerint.
A mindenkori legfrissebb adatokra forrás: FIDE Ratings/Federations Ranking

Az inaktívként nyilvántartott élő magyar nagymesterek és Élő-pontszámaik: Polgár Judit 2675, Gyimesi Zoltán 2674, Csernyin Alexander 2614, Adorján András 2504, Szabó Krisztián 2480, Portisch Lajos 2467, Boros Dénes 2429, Lukács Péter 2404, Anka Emil 2382.

Magyarázat: 
 ’20->’21 – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2020. decemberihez képest;
az egyes hónapoknál az adott hónapban elért Élő-pontszám, valamint zárójelben a helyezés szerepel;
ia. – az adott hónapban inaktívvá vált versenyző (12 hónapig nem játszott versenyen)
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.

A jelenlegi aktív magyar női nemzetközi nagymesterek 
A magyar ranglistán elfoglalt helyük szerint
Forrás: Federations Ranking (FIDE)

Az inaktívként nyilvántartott élő magyar női nemzetközi nagymesterek és Élő-pontszámaik: Polgár Judit 2675, Polgár Zsófia 2450, Medvegy Nóra 2355, Grábics Mónika 2335, Rudolf Anna 2325, Ivánka Mária 2260, Schneider Veronika (2248), Verőci Zsuzsa (2246).

Magyarázat:
 H ’20->’21 – A helyezés, és alatta az Élő-pontszám változása a 2020. decemberihez képest;
ia = inaktív (az előző 12 hónapban nem játszott értékszámba beszámítható versenyjátszmát).
A coral színnel jelezve a versenyző pályafutásának legjobb értékszáma.
A cyan színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legjobb pontszám.
A gainsboro színnel jelezve az adott évben a versenyző által elért legalacsonyabb pontszám.
A név után GM=nemzetközi nagymester; IM=nemzetközi mester; WGM=női nemzetközi nagymester.

Kapcsolódó szócikk 
Sakkozók örökranglistája
Sakkrekordok

Jegyzetek

Források 
Az abszolút lista mindenkori aktuális hónapjának adatai
A női ranglista mindenkori aktuális hónapjának adatai
Előző hónapok az archívumban

Sakkminősítések
Élő